Куртеа има више значења:

 Куртеа (Тимиш), насеље у округу Тимиш у Румунији
 Куртеа (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Куртеа (Тимиш), општина у округу Тимиш у Румунији